Enmenana (sum. en.men.an.na) – księżniczka mezopotamska, córka akadyjskiego króla Naram-Sina, siostra Szar-kali-szarri. Pełniła funkcję kapłanki entu boga Nanny w Ur. Znane są dwie jej inskrypcje, a także inskrypcje trzech jej sług: Isztup-Iluma, zarządcy jej domu, Ursi, jej odźwiernego i Lu[...] (imię uszkodzone), jej skryby.

Przypisy

Bibliografia 
 Frayne D.R., Sargonic and Gutian Periods (2234–2113 BC), The Royal Inscriptions of Mesopotamia – Early Periods, tom 2, University of Toronto Press, 1993.

Mezopotamskie kapłanki
Mezopotamskie księżniczki
Akadyjczycy